est la formule brute de 2 isomères.

 crotonyl-coenzyme A, numéro CAS 
 méthacrylyl-coenzyme A, numéro CAS